Meunasah Tambo (Peudada), een plaats in Indonesië
Meunasah Tambo (Jeunieb), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing